Crocetta ist der Name von:

 Personen
 Rosario Crocetta (* 1951), italienischer Politiker

 Geographie
 Cascina Crocetta, Wohnplatz in Pizzighettone
 Crocetta, ehemals Weiler bei Parma, Ort der Schlacht bei Parma
 Crocetta, Ortsteil von Villafranca d’Asti
 Crocetta del Montello, Gemeinde  in der Provinz Treviso in Venetien
 Crocetta d’Orero, Pass in der Region Ligurien
 Forte Crocetta, Festung in Genua